Kamenyak peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Каменяк) :
Kamenyak, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Kamenyak, village bulgare de l'obchtina de Khitrino, situé dans l'oblast de Choumen.